William Wheeler ist der Name folgender Personen:

* William Wheeler (Drehbuchautor) (* 1967), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent 
 William A. Wheeler (1819–1887), US-amerikanischer Politiker
 William Gordon Wheeler (1910–1998), englischer Geistlicher, Bischof von Leeds
 William M. Wheeler (1915–1989), US-amerikanischer Politiker
 William Morton Wheeler (1865–1937), US-amerikanischer Insektenforscher